Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Upper Austria Ladies Linz 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. Februar 2023 stattfand. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
2023